Бурба Василь Васильович (* 1978) — генерал-полковник Збройних сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
 Бурба Володимир Трохимович (1918—1944) — лейтенант РСЧА, Герой Радянського Союзу.
 Бурба Євген Володимирович (1975—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурба Олександр Адольфович (1918—1984) — організатор промисловості та освіти, вчений у галузі хімічної і металургійної технологій, кандидат технічних наук, професор.